Ме́ленки — название населённых пунктов в России: